

События 

 Женитьба Владимира Мономаха на Гите, дочери Гарольда II.
 Мятеж трёх графов. Вильгельм Завоеватель подавляет восстание графа Восточной Англии Ральфа де Гвадера, графа Херефорда Роджера Фиц-Вильяма и графа Нортумбрии Вальтеофа.
 Начало борьбы за инвеституру между папой Григорием VII и императором Генрихом IV. Декрет папы римского об отмене светской инвеституры.
 Изяслав Ярославич в Риме. Он признаёт зависимость Руси от папы.
 1075—1094 — Валенсийский эмират (вторично).
 Продолжение борьбы византийского императора Михаила Дуки с мятежным . Алексей Комнин уговорил турецкого эмира Тутуша за большие деньги выдать Русселя, и тот, узнав об опасности, бежал в Амасью. Мятежники сдали все свои крепости.
 9 июня. Битва близ Лангензальцы, победа Генриха IV над восставшими саксонцами.
 Октябрь. Близ Зондерсхаузена саксонская знать изъявила покорность Генриху IV.
 Ночь на Рождество. Покушение на папу римского Григория VII. Глава феодальной партии Ценций (или Ченчо) с толпой своих приверженцев бросился на него и, окровавленного, увёз и запер в своём укреплённом доме. Но Рим поднялся на защиту папы и освободил его.
 Венецианский дож Доменико Сельво, прогнав норманнов из Далмации, принял присягу на верность от главных городов страны.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1075 году
 Лотарь II (император Священной Римской империи)

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1075 году
 Эрнст (маркграф Австрии)
 Эдита Уэссекская
 Анна Ярославна

См. также